Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (ultimo turno)
 Denis Gremelmayr (Qualificato)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Michal Mertiňák (secondo turno)

 Júlio Silva (ultimo turno)
 Tobias Summerer (Qualificato)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Philipp Petzschner (ultimo turno)

Qualificati 

 Tobias Summerer
 Denis Gremelmayr

 Dieter Kindlmann
 Alexander Peya

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2006